Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nith :

 le , un destroyer de classe River lancé en 1905 et vendu pour démolition en 1919 ;
 le , une frégate de classe River lancée en 1942 et vendu à l'Égypte en 1948. Renommée Domiat, elle est coulée en 1956.

Nith